Scirè (sous-marin) peut faire référence à:
 Le Scirè est un sous-marin italien de la classe Adua, qui servit dans la Regia Marina durant la Seconde Guerre mondiale.
 Le Scirè est un sous-marin italien de Type 212 (fabrication allemande) en service depuis 2007 dans la Marina Militare.